Marotte steht für:

 Marotte, das französische Diminutiv des Vornamens Marie und ursprünglich die Bezeichnung für eine auf einem Stab angebrachte Puppe beim Puppentheater
 Marotte, seltsame Gewohnheit, wunderliche Neigung, Schrulle

Marotte ist der Familienname folgender Personen:

 Gilles Marotte (1945–2005), kanadischer Eishockeyspieler
 Maxime Marotte (* 1986), französischer Mountainbiker